Кумжа (в верхнем течении — Сторонье) — река в России, протекает по территории Городского поселения Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области. Длина реки — 22 км, площадь водосборного бассейна — 98,7 км².

Река берёт начало из болота без названия и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Река в общей сложности имеет 21 малый приток суммарной длиной 54 км.

В нижнем течении протекает через озеро Сторонье.

Впадает в губу Канду Белого моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000712102000000045.

См. также 
 Реки Мурманской области

Примечания 

Реки, впадающие в Белое море на Кандалакшском берегу
Реки Кандалакшского района